La Division 2 2011-2012  est la  du Championnat de France féminin de football de seconde division. 

Le deuxième niveau du championnat féminin oppose trente-six clubs français répartis en trois groupes de douze clubs, en une série de vingt-deux rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en Division 1 lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en division d'honneur.

Lors de l'exercice précédent, l'ESOFV La Roche-sur-Yon, Le Mans FC et le Toulouse FC ont été relégués après avoir fini aux trois dernières places de première division. Le CS Amiens Montières, l'ESM Gonfreville, le Herblay FAS, Le Puy Foot, l'ESTC Poitiers et le ES Saint-Simon ont, quant à eux, gagné le droit d'évoluer dans ce championnat après avoir remporté leur groupe de championnat interrégional.

La compétition est remportée par le Toulouse FC qui est promu  en compagnie du FF Issy et de l'Arras FCF. Dans le bas du classement, le CPBB Rennes, l'ES Saint-Simon, l'ESM Gonfreville, le Tours FC, l'AS Châtenoy-le-Royal et le COM Bagneux, sont relégués en division d'honneur.

Participants 
Ces tableaux présentent les trente-six équipes qualifiées pour disputer le championnat 2011-2012. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, l'année de la dernière accession à cette division, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend trois groupes de douze équipes.
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

Classement du Groupe A

Source : Classement du groupe A du championnat de France féminin D2, sur fff.fr
|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Classement du Groupe B

Source : Classement du groupe B du championnat de France féminin D2, sur fff.fr
|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Classement du Groupe C

Source : Classement du groupe C du championnat de France féminin D2, sur fff.fr
|width="50"| 
|valign="top"|

|}
Nota :

Résultats 
Groupe A
Source : Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe A - Calendrier, sur statsfootofeminin.fr

Groupe B
Source : Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe B - Calendrier, sur statsfootofeminin.fr

Groupe C
Source : Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C - Calendrier, sur statsfootofeminin.fr

Bilan de la saison

Statistiques 
Leaders du championnat

Évolution des classements

 Moyennes de buts marqués par journée
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe A. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 20,90 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe B. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 23,14 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe C. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 24,73 buts/journée.

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football féminin D2
 Coupe de France de football féminin 2011-2012
 Championnat de France de football féminin 2011-2012

Liens externes 
 La D2 féminine sur footofeminin.fr
 La D2 féminine sur fff.fr

Notes et références 

Championnat de France féminin de football de deuxième division
Football F2
France F2
Championnat F2